Reko-Wagen steht für:
 Reko-Wagen (DR), Reisezugwagen der Deutschen Reichsbahn 
 Reko-Güterwagen, Güterwagen der Deutschen Reichsbahn 
 Rekowagen (Straßenbahn), Straßenbahnwagen

Siehe auch:
 Umbauwagen